

Patronyme
 Georges Duvau, (1903-1958), fut un universitaire, écrivain, historien et sociologue français.
 Jules Duvau, (1855-1928), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme